Later als ik groot ben (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma
 Later als ik groot ben (lied), een lied van Danique uit 2023

Zie ook 
 Later als ik groter ben, een lied van BLØF uit 2012